Qatar Ladies Open – kobiecy turniej tenisowy rangi WTA 500 zaliczany do cyklu WTA Tour. Rozgrywany na kortach twardych w Dosze od 2001 roku.

Mecze finałowe

Gra pojedyncza

Gra podwójna

Bibliografia